Dirk van Gulik (1868-1935), Nederlands hoogleraar
Dirk van Gulik (1904-1982), Nederlands kunstenaar